HNRNPH2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 449 амінокислот, а молекулярна маса — 49 264.

Кодований геном білок за функцією належить до рибонуклеопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки